«Пло́щадь Револю́ции» — название станций метрополитенов в различных городах.

 «Площадь Революции» — станция Московского метрополитена.
 «Площадь Революции» — станция Челябинского метрополитена (строится).